«Live in Japan» — первый концертный альбом шотландского музыкального коллектива Primal Scream, выпущенный 8 июля 2003 года.

Об альбоме 
«Live in Japan» был записан с 16 по 18 ноября 2002 года во время выступлений группы в концертном зале Зепп (Zepp) в Токио.

Список композиций 
 «Accelerator» — 3:19
 «Miss Lucifer» — 2:36
 «Rise» — 4:24
 «Shoot Speed/Kill Light» — 4:43
 «Pills» — 3:58
 «Autobahn 66» — 5:40
 «City» — 3:18
 «Rocks» — 3:31
 «Kowalski» — 5:16
 «Swastika Eyes» — 6:01
 «Skull X» — 4:18
 «Higher Than The Sun» — 6:53
 «Jailbird» — 3:43
 «Movin' On Up» — 5:00
 «Medication» — 3:41
 «Born To Lose» — 3:15

Участники записи 
 Primal Scream:
 Бобби Гиллеспи — вокал
 Роберт Янг — гитара
 Эндрю Иннес — гитара
 Мартин Даффи — клавишные
 Даррин Муни — ударные
 Гари Маунфилд — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Live in Japan на сайте Last.fm
 Live in Japan на сайте Discogs

Альбомы 2003 года
Live in Japan